Фрота́ж (, від frotter — «терти») — багатозначний термін.
 Фротаж — художня техніка, що використовує натиральні рухи олівця.
 Фротаж — різновид сексу без проникнення.
 Фрот — непроникаюча форма сексу між чоловіками.
 Фротеризм — сексуальна девіація, що проявляється в потягу до тертя статевими органами об інших людей.